Змагання чоловіків у могулі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 2 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 35 атлетів із 17 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Посилання
 Результати на сайті FIS
 Календар
 Список учасників
 Qualification Results
 Final Results

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Чоловічий могул на чемпіонатах світу з фристайлу